La Corte hace referencia a los siguientes artículos:

 La Corte, banda de cumbia de la ciudad de Dolores, Buenos Aires 2016 con la voz de Francisco Monrroy.
 La Corte, programa de televisión argentino emitido en 2002 conducido por Mauricio D'Alessandro.
 La Corte, empresa argentina de radiodifusión y producción de medios del Grupo Indalo.
 La Corte (Venezuela)